Итаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Итаев, Али (1968—1998) — участник первой российско-чеченской войны.
 Итаев, Наиб — шведский борец вольного стиля.
 Итаев, Сайд-Ахмед — французский борец вольного стиля, чемпион Франции.